Субочи — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Субочи — деревня в Витебском районе Витебской области.
 Субочи — деревня в Поставском районе Витебской области.
 Субочи — агрогородок в Волковысском районе Гродненской области.
 Субочи — деревня в Вилейском районе Минской области.